Altarello – frazione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania
 Altarello – quartiere di Palermo